Celsiusgatan kan avse:

Celsiusgatan, Stockholm – på Kungsholmen i Stockholm
Celsiusgatan, Malmö – i Malmö